Artus, Artur – imię męskie pochodzenia celtyckiego
 Artus – piwo produkowane przez Browar we Wrzeszczu
 Dwór Artusa w Gdańsku
 Dwór Artusa w Toruniu
 Dwór Artusa w Elblągu
 Dwór Artusa w Braniewie
 Dom Bractwa Czarnogłowych w Rydze dawniej nazywany Dworem Artusa